Иван Горшков:
 Горшков, Иван Андреевич (1898—1980) — советский конструктор.
 Горшков, Иван Дмитриевич (1914—1987) — красноармеец, Герой Советского Союза.
 Горшков, Иван Иванович (1885—1966) — советский Председатель Рязанского губкома РКП(б).
 Горшков, Иван Сергеевич (род. 1986) — российский художник, скульптор, живописец, график.
 Горшков, Иван Фёдорович (1906—1954) — советский полковник,  командир 40-го стрелкового корпуса.